1J steht für:
 Axess international, IATA-Code der japanischen Fluggesellschaft
 Chevrolet 1J, ein PKW-Modell
 VW Golf IV, ein PKW-Modell der Kompaktklasse von Volkswagen

1J